Сохарево — название нескольких населённых пунктов:
 Сохарево — село в Косихинском районе Алтайского края.
 Сохарево — деревня в Режевском районе Свердловской области.

См. также 
 Сохарева — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.